Der Kanton Verny war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Metz-Campagne, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Hauptort war die Stadt Verny.

Im Jahr 2006 hatte der Kanton 28.880 Einwohner auf einer Fläche von  251,88 km².

Gemeinden 

Verny
Aufgelöst 2015